

Cinema
 Monty Python - Il senso della vita – titolo italiano della commedia cinematografica The Meaning of Life

Musica
 The Meaning of Life – singolo del gruppo musicale punk Offspring tratto dall'album del 1997 Ixnay on the Hombre
 The Meaning of Life – album del gruppo musicale Tankard